Jaime Suárez se puede referir a:

 Jaime Suárez Bastidas  (1931- 1993), político chileno.
 Jaime Suárez Quemain (1950 – 1980), poeta y periodista salvadoreño.
 Jaime Suárez, locutor y ancla de noticias venezolano de origen chileno.